Briest

ist der Name von Orten:
 Ortsteil der Stadt Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Stadt Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark in Brandenburg, siehe: Briest (Schwedt/Oder)
 Ortsteil der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, siehe Briest (Tangerhütte)
 Ortsteil der Gemeinde Wust-Fischbeck im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, siehe: Briest (Wust-Fischbeck)
 Ortsteil der Stadt Havelsee im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg, siehe: Briest (Havelsee)
 Gemeinde Břest, Okres Kroměříž, Tschechien

ist der Name von Personen:
 Caroline de la Motte Fouqué geborene von Briest (1773–1831), deutsche Schriftstellerin
 Anne-Sophie Briest (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Eckard Briest (1909–1992), deutscher Botschafter
 Effi Briest, Titelfigur des gleichnamigen Romanes von Theodor Fontane
 Jakob Friedrich von Briest (Landrat) (1631–1703), havelländischer Landrat und angeblicher Befreier von Rathenow in der Schlacht bei Fehrbellin; in Fontanes Roman Vorfahr von Effi Briest
 Jakob Friedrich von Briest (1695–1768), preußischer Generalmajor und Kommandeur

bezeichnet:
 das Adelsgeschlecht von Briest, siehe Briest (Adelsgeschlecht)
 eine Linie des deutschen Adelsgeschlechts Bismarck, siehe Bismarck (Adelsgeschlecht)#Zweig Briest

Siehe auch:
 Flugplatz Brandenburg-Briest